Тазы:

 Та́зы — малая коренная народность в Приморском крае на Дальнем Востоке России.
 Тазы́ — порода собак.

См. также 
 Таз